Höchstes Wesen steht für:

 Höchstes Wesen, verschiedene Gottesbegriffe, siehe Gott #Hochgötter
 Mittelpunkt im Kult des höchsten Wesens während der Französischen Revolution